Хуньяд () — исторический комитат Венгерского королевства, расположенный на юге страны.

Комитат располагался на территории исторической области Банат.

Административное деление 
В начале XX века в состав комитата входили следующие округа:

Литература 
 История Венгрии, М., 1971

Ссылки 
 Территориальный раздел Венгрии по Трианонскому договору

Комитаты Венгерского королевства
Трансильвания